Bayeux se poate referi la:

Bayeux,  un oraș în nordul Franței.
Bayeux, o localitate din Brazilia.